FRI steht als Abkürzung für:

 Friday, englisch für Freitag
 Fluorose Risiko Index
 eine Einteilung von Radiogalaxien

FRI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Friesland

FR-I steht als Abkürzung für:

 Franche-Comté, französische Region nach ISO 3166-2

fri steht für:

 in den skandinavischen Sprachen (schwedisch, norwegisch, dänisch) so viel wie: frei, ledig, umsonst

Siehe auch:
 Frie
 Free
 Fry

Abkürzung